С-54:
 С-54 (подводная лодка) — дизель-электрическая торпедная подводная лодка Тихоокеанского флота СССР, участвовавшая в Великой Отечественной войне
 Douglas C-54 Skymaster — военно-транспортный самолёт США 1940-х годов
 Chrysler C-54 — легковой автомобиль США 1950-х годов
 С-54 — проект лёгкого боевого самолёта ОКБ Сухого 1990-х годов.